Pihl ist der Name von

 Pihl (tschechisch: Pihel), Ortsteil von Haida (tschechisch: Nový Bor), siehe Nový Bor
 Pihl ist ein verbreiteter skandinavische Familienname, Hauptverbreitung in Schweden gefolgt von Dänemark und Norwegen.

Pihl ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Theresia Pihl (1888–1976), bei Fabergé beschäftigte Schmuckdesignerin, Tochter von Knut Oskar Pihl  
 Andreas Pihl (* 1973), schwedischer Eishockeyspieler
 Carl Abraham Pihl (1825–1897), norwegischer Eisenbahningenieur
 Jüri Pihl (1954–2019), estnischer Politiker
 Knut Oskar Pihl (1860–1897), bei Fabergé beschäftigter finnländischer Goldschmiedemeister 
 Mogens Pihl (1907–1986), dänischer Physiker
 Raimo Pihl (* 1949), schwedischer Zehnkämpfer und Speerwerfer*
Robert O. Pihl (* 1939), US-amerikanischer Psychologe

Siehe auch:

 Piel
 Piehl
 Peel
 Pijl
 Bihl